Жда́новский район:

 Ждановский район — название Бейлаганского района Азербайджана до 1989 года.
 Ждановский район — упразднённый район Волгоградской области.
 Ждановский район — упразднённый район города Горького, существовавший в 1936—1956 годах.
 Ждановский район — район города Кирова, существовавший в 1936—1957 годах.
 Ждановский район — район Москвы, существовавший до 1988 года.
 Ждановский район — название Приморского района Санкт-Петербурга в 1949—1989 годах.
 Ждановский район — упразднённый район города Уфы, существовавший до 1956 года.